Osoby o tym nazwisku:
 Ałmaz Askarow – kirgiski zapaśnik, olimpijczyk
 Asanbaj Askarow – radziecki i kazachski polityk
 Dawron Askarow – kirgiski piłkarz